Плезант-Вью, Плезантвью (; ) — англоязычный топоним.

Топоним США 
Населённые пункты
  — поселение в Колорадо.
  — город в Теннесси.
  — город в Юте.
  — ж/д станция города.

Тауншипы
Основная статья: 
  — в Иллинойсе.
  — в Канзасе.
 Плезант-Вью — в Миннесоте.
  — в Мичигане.
  — в Небраске.

Прочее 
  — район г. Эдмонтон (Альберта, Канада).

См. также